Királyok anyja, Habsburg Erzsébet magyar hercegnő és lengyel királyné ragadványneve (lengyelül: Matka królów), mivel hat fia közül négyből király lett, közöttük legidősebb fiából II. Ulászló néven magyar és cseh király
Királyok anyja, 1982-ben készített és 1987-ben bemutatott lengyel film (eredeti címe: Matka Królów) Janusz Zaorski rendezésében Magda Teresa Wójcik címszereplésével Kazimierz Brandys azonos című regénye után, amelyet Magyarországon 1989-ben vetítettek először.